Garman kan som auktorsförkortning betyda:

 Samuel Garman
 Philip Garman

Robotskapade auktorsförkortningar